Această listă cuprinde loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2002 din Coreea de Sud și Japonia. Fiecare selecționată a putut convoca 23 de jucători, față de 22 de jucători în edițiile trecute.

Vârsta, numărul de meciuri jucate la națională și cluburile la care activau sunt cele de la data de 31 mai 2002, ziua competiției.

Grupa A

Danemarca

Antrenor principal: Morten Olsen

Franța

Antrenor principal: Roger Lemerre

Senegal

Antrenor principal:  Bruno Metsu

Uruguay

Antrenor principal: Víctor Púa

Grupa B

Paraguay

Antrenor principal:  Cesare Maldini

Slovenia

Antrenor principal: Srečko Katanec

 *A fost exclus din lot după primul meci.
Notă: meciurile jucate pentru Iugoslavia nu sunt luate în considerare.

Africa de Sud

Antrenor principal: Jomo Sono

Spania

Antrenor principal: José Antonio Camacho

Grupa C

Brazilia

Antrenor principal: Luiz Felipe Scolari

China

Antrenor principal:  Bora Milutinović

Costa Rica

Antrenor principal: Alexandre Guimarães

Turcia

Antrenor principal: Șenol Güneș

Grupa D

Polonia

Antrenor principal: Jerzy Engel

Portugalia

Antrenor principal: António Oliveira

Coreea de Sud

Antrenor principal:  Guus Hiddink

Statele Unite

Antrenor principal: Bruce Arena

Grupa E

Camerun

Antrenor principal:  Winfried Schäfer

Germania

Antrenor principal: Rudi Völler

Irlanda

Antrenor principal: Mick McCarthy
Roy Keane a părăsit lotul înainte de începerea CM și nu a fost înlocuit.

Arabia Saudită

Antrenor principal: Nasser Al-Johar

Grupa F

Argentina

Antrenor principal: Marcelo Bielsa

Inițial lui Ariel Ortega i s-a acordat tricoul cu numărul 23 și lui Roberto Bonano cel cu numărul 24, după ce Asociația de Fotbal din Argentina a luat decizia să retragă tricoul cu numărul 10 în onoarea lui Diego Maradona. FIFA a insistat ca toate loturile să primească numere de la 1 la 23, așa că Ariel Ortega a primit numărul 10, iar Roberto Bonano numărul 23.

Anglia

Antrenor principal:  Sven-Göran Eriksson

Nigeria

Antrenor principal: Festus Onigbinde

Suedia

Antrenori principali: Lars Lagerbäck și Tommy Söderberg

Grupa G

Croația

Antrenor principal: Mirko Jozić

Notă: meciurile jucate pentru Iugoslavia nu sunt luate în considerare.

Ecuador

Antrenor principal:  Hernán Darío Gómez

Italia

Antrenor principal: Giovanni Trapattoni

Mexic

Antrenor principal: Javier Aguirre

Grupa H

Belgia

Antrenor principal: Robert Waseige

Japonia

Antrenor principal:  Philippe Troussier

Rusia

Antrenor principal: Oleg Romantsev

Notă: meciurile jucate pentru Uniunea Sovietică, nu sunt luate în considerare.
Note: caps include those for USSR și CSI, precum și cele jucate pentru alte țări, nu sunt luate în considerare.

Tunisia

Antrenor principal: Ammar Souayah

Reprezentarea jucătorilor pe ligi

Naționala Arabiei Saudie a fost singura compusă din jucători numai din competiția internă și singura echipă cu jucători care nu au provenit de la echipe europene. Echipa Camerunului a fost compusă numai din stranieri, iar cea a Irlandei numai din jucători din ligile engleze. Deși Olanda și Grecia nu s-au calificat la acest Campionat Mondial, ligile lor au fost reprezentate de 18, respectiv 10 jucători. În total, 43 de ligi naționale au avut jucători participanți la acest turneu.

Note

 Planet World Cup
 Lista sortabilă a jucătorilor la ScoreShelf.com

Campionatul Mondial de Fotbal 2002
Loturi pentru Campionatul Mondial de Fotbal